Марганце може да се отнася за:

 Марганце, село в община Враня, Сърбия;
 Марганце, село в община Търговище, Сърбия.